Томас Аллен «Том» Ко́берн (; 14 марта 1948 — 28 марта 2020) — американский политик, сенатор США от штата Оклахома, член Республиканской партии.

Биография 
Окончил университет Оклахомы (1970 год) и медицинский колледж университета Оклахомы (1983 год). Занимался медицинской практикой в области акушерства.

В 1995—2001 — член Палаты представителей США. Был избран в Сенат США в 2004 году.

Ссылки 
 Официальный сайт сенатора США Тома Коберна
 Официальная биография

Примечания 

Члены Республиканской партии США
Персоналии по алфавиту
Родившиеся 3 марта
Родившиеся в 1948 году
Сенаторы от штата Оклахома
Члены Палаты представителей от штата Оклахома
Выпускники Оклахомского университета
Выпускники Университета штата Оклахома в Стиллвотере